Formby FC (celým názvem: Formby Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Formby v metropolitním hrabství Merseyside. Založen byl v roce 1919 pod názvem Formby United FC, zanikl v roce 2014.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Altcar Road.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1919 – Formby United FC (Formby United Football Club)
 1922 – Formby FC (Formby Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 1973/74
 FA Trophy
 1. kolo: 1973/74
 FA Vase
 4. kolo: 2007/08

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1968–1971: Lancashire Combination
 1971–1978: Cheshire County League
 1978–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1986: North West Counties League (Division One)
 1986–1987: North West Counties League (Division Two)
 1987–1989: North West Counties League (Division One)
 1989–2002: North West Counties League (Division Two)
 2002–2003: Liverpool County Combination
 2003–2004: North West Counties League (Division Two)
 2004–2008: North West Counties League (Division One)
 2008–2011: North West Counties League (Premier Division)
 2011–2014: North West Counties League (Division One)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 28. dubna 2014 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1919
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Merseyside